Am Schweizer Cup 2016/17 nahmen 30 Mannschaften teil. Bis zum Viertelfinale hatten die unterklassigen Mannschaften Heimrecht. Ab dem 1/16-Finale stiegen die NLA-Vereine in den Wettbewerb ein, wobei der NLA-Vertreter Swiss Central Basket ein Freilos erhalten hat.

Gewinner waren die Lions de Genève, die nach einer Aufholjagd im vierten Viertel das Finalspiel gegen den BBC Monthey mit 78:77 für sich entscheiden konnten. Es war nach 2014 der zweite Cupsieg für die Genfer.

Austragung ab Sechzehntelfinal

Finalspiel 

Im Nachgang zum Spiel wurde durch Swiss Basketball ein administratives und disziplinarisches Verfahren gegen einzelne Spieler und Offizielle des BBC Monthey eingeleitet, da diese gegenüber Offiziellen und den Schiedsrichter durch ein aggressives Verhalten und Beleidigungen aufgefallen sind.

Weblinks 
 Schweizer Cup auf den Seiten von Swiss Basketball

Einzelnachweise 

Basketballwettbewerb in der Schweiz
Basketballsaison 2016/17